A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi kalapácsvetés selejtezőit augusztus 22-én, döntőjét augusztus 23-án rendezték. A versenyen 30-an indultak. A nevezési szint 76,00 méter, az automatikus döntős szint 77,00 méter volt

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi kalapácsvetésben:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Jegyzetek

Források
Selejtező
Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság